Suchitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Suchitlán, Guanajuato, Villagrán, 
 Suchitlán, Colima, Comala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar